Frette – figura araldica
 Frette – azienda tessile italiana

 La Frette – comune francese del dipartimento dell'Isère della regione dell'Alvernia-Rodano-Alpi
 La Frette – comune francese del dipartimento della Saona e Loira nella regione della Borgogna-Franca Contea